Strojek je obecně malý stroj. Může to být například:

Epilační strojek
Hodinový strojek
Holicí strojek
Hrací strojek
Masážní strojek
Odbavovací strojek
Strojek na mletí masa
Strojek na nudle
Stříhací strojek
Tetovací strojek

Externí odkazy